Ossinski bezeichnet:
 Walerian Andrejewitsch Ossinski (1852–1879), russischer Revolutionär und Terrorist
 Walerian Walerianowitsch Obolenski (1887–1938), russischer Revolutionär und sowjetischer Wirtschaftspolitiker, Parteiname Ossinski bzw. N. Ossinski